Името Батман може да се отнася за:

Комиксовият герой и свързани с него 
 Батман, комиксовият герой от вселената на ДиСи Комикс.
 Различни медии, базирани на героя:
 Батман (сериал), сериал от 60-те;
 Батман (филм, 1989), филм от 1989 г.;
 Батман: Анимационният сериал, анимационен сериал от 90-те;
 Батман: Маската на Фантома, анимационен филм от 1993 г., базиран на сериала от 90-те;
 Батман (анимационен сериал), анимационен сериал от 2000-те;
 Батман: Смели и дръзки, анимационен сериал с дебют през 2008 година

В Турция 
 Батман, вилает в Турция;
 Батман, град в Турция;
 Батман, река в Турция;

Други 
 Батман (единица), някогашна персийска единица за тежест